Antônio José Pereira Garcia (mais conhecido como Toninho Pop) (São Luiz, MA, 12 de junho 1962) é um jornalista, apresentador de televisão e radialista.

Em 15 de dezembro de 2008, assumiu a apresentação do DF no Ar telejornal local da Record Brasília emissora da Rede Record em Brasília no lugar de Luiz Fara Monteiro.

No fim de Maio de 2010 deixou o comando do telejornal para preparar sua campanha política para o cargo de Deputado Federal.

Em 3 de outubro de 2011, estreou no Brasil Urgente DF na TV Band DF.

Em junho de 2014, se canditatou novamente desta vez para Deputado Distrital.

É diretor e um dos locutores da OK FM - BRASILIA - 104.1 em Brasília.

Ligações externas 
 

Jornalistas do Maranhão
Radialistas do Maranhão
Naturais de São Luís (Maranhão)